Andrzej Hiolski
 Edmund Hiolski
 Franciszek Hiolski

Przypisy